Sanmiguelensi – abitanti di San Miguel (Putumayo)
Sanmiguelensi – abitanti di San Miguel de Sema